

Patronyme

Ce patronyme peut exprimer l'origine de la personne (l'Angleterre) ou être simple allusion à un voyage d'affaires.

Benoît Langlais (né en 1983), comédien québécois.
Félix Langlais (1827-1889), architecte français.
 Frédéric Langlais (1978-), musicien français.
 Jacques Langlais (1810-1866), homme politique français.
Jacques Langlais (1921-2008), spécialiste des sciences des religions, chercheur et historien québécois.
Jean Langlais (1907-1991), organiste, improvisateur et compositeur français.
Pierre Langlais (1909-1986), militaire français, commandant la garnison française lors de la bataille de Dien Bien Phu
Roger Langlais, peintre et essayiste français.
Tania Langlais (né en 1979), poétesse québécoise.
Xavier de Langlais (1906-1975), qui signait ses œuvres en breton Langleiz, peintre, graveur, écrivain et collaborateur français.
Lionel Langlais compositeur et interprète français..

Notes et références